Le cabinet Rhein () est le gouvernement du Land de Hesse depuis le , sous la  du Landtag.

Il est dirigé par le chrétien-démocrate Boris Rhein et repose sur une  entre la   et les . Il succède au cabinet Bouffier , à la suite de la démission du ministre-président Volker Bouffier.

Historique du mandat 
Ce gouvernement est dirigé par le nouveau ministre-président chrétien-démocrate Boris Rhein, précédemment président du Landtag et anciennement ministre de l'Intérieur. Il est constitué et soutenu par une  entre l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) et l'Alliance 90/Les Verts (Grünen). Ensemble, ils disposent de  sur 137, soit 50,4 % des sièges du Landtag.

Il est formé à la suite de la démission du ministre-président chrétien-démocrate Volker Bouffier, au pouvoir depuis .

Il succède donc au cabinet Bouffier , constitué et soutenu dans des conditions identiques.

Formation 
Le , Volker Bouffier annonce, à l'occasion d'une réunion de la fédération de la CDU de Hesse qu'il préside, son intention de démissionner de ses fonctions le  suivant. Le président du Landtag, Boris Rhein, fait figure de favori à sa succession, bien que le ministre de l'Éducation, , ait fait part dans le passé de sa disponibilité face à un tel cas de figure.

Effectivement choisi par la CDU pour prendre la succession de Bouffier, Rhein se soumet au vote d'investiture des députés le , et l'emporte par 74 voix contre 62, soit cinq voix de plus que le total de la coalition qui le soutient.

Composition 
 Par rapport au cabinet Bouffier III, les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions le sont en italique.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Gouvernement régional de Hesse
 Élections régionales de 2018 en Hesse
 Coalition noire-verte

Rhein
Hesse